Rodona, símbol utilitzat per indicar un so
 Rodona (estil tipogràfic), estil tipogràfic pel que fa a la inclinació del traç
 Cuina rodona
 Dansa rodona
 Topònims:
 La Rodona (Sitges), muntanya del municipi de Sitges (Garraf)
 Na Rodona o Na Redona, illot de l'arxipèlag de Cabrera just al nord de l'illa de Cabrera
 Pedra Rodona, muntanya d'Alòs de Balaguer a la comarca de la Noguera
 Roca Rodona (Estamariu), muntanya d'Estamariu a la comarca de l'Alt Urgell
 Roca Rodona (Riells del Fai), roca de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Roca Rodona (Santa Cristina d'Aro), muntanya de Santa Cristina d'Aro a la comarca del Baix Empordà
 Roca Rodona (Montferrer i Castellbò), muntanya entre els municipis de Montferrer i Castellbò i de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)